Das Adjektiv steif bezeichnet:
 Eigenschaft des Widerstands gegen elastische Verformung; siehe Steifigkeit
 Eigenschaft eines Schiffes, nur wenig zu rollen; siehe Liste seemännischer Fachwörter (N bis Z)#S

Steif ist der Name folgender Personen:
 Frank Steif, Pseudonym Tino Hemmanns

Siehe auch:

 Steiff (Begriffsklärung)